Bavetta – tipo di pasta utilizzata in Liguria
 Bavetta – taglio di carne di manzo
 Diamante Bavetta –  uccello passeriforme della famiglia degli Estrildidi
 Bavetta – vocabolo dialettale lombardo

 Dick Bavetta – arbitro di pallacanestro statunitense
 Gaspare Bavetta – politico italiano
 Gery Bavetta – thaiboxer e kickboxer italiano